Gioventù perduta – film del 1948 diretto da Pietro Germi
Gioventù perduta (Run with the Hunted ) – film del 2019 diretto da John Swab